Joshua « Josh » Ho-Sang (né le  à Toronto, en Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie

En club 
Joshua Ho-Sang débute en 2012 en LHO avec les Spitfires de Windsor. Il rejoint en cours de saison 2014-2015 les IceDogs de Niagara. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2014 par les Islanders de New York.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2012-2013|| Spitfires de Windsor || LHO|| 63|| 14|| 30|| 44|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Spitfires de Windsor|| LHO|| 67|| 32|| 53|| 85|| 44|| 4|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
|2014-2015|| Spitfires de Windsor|| LHO|| 11|| 3|| 16|| 19|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| IceDogs de Niagara|| LHO|| 49|| 14|| 48|| 62|| 38|| 11|| 1|| 15|| 16|| 18
|-
| 2015-2016 || IceDogs de Niagara || LHO || 66 || 19 || 63 || 82 || 44 || 17 || 6 || 20 || 26 || 8
|-
| 2016-2017 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 50 || 10 || 26 || 36 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Islanders de New York || LNH || 21 || 4 || 6 || 10 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Islanders de New York || LNH ||22 ||2 ||10 ||12 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||50 ||8 ||23 ||31 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||56 ||8 ||35 ||43 ||18 ||5 ||1 ||1 ||2 ||0 
|-
| 2018-2019 || Islanders de New York || LNH ||10 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|rowspan="2"| 2019-2020 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 16 ||3 ||7 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Rampage de San Antonio || LAH ||6 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"| 2020-2021|| Örebro HK || SHL ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Linköping HC || SHL ||4 ||2 ||0 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Marlies de Toronto || LAH  ||47 ||16 ||19 ||35 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2022-2023 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 1|| 0|| 1|| 1|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0

| 53 || 7 || 17 || 24 || 20 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2022 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 5 || 0 || 3 || 3 || 2 || align=left| Sixième place

Notes et références 

Naissance en janvier 1996
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des IceDogs de Niagara
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du Örebro HK
Joueur du Linköpings HC
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa